Soerensenella bicornis är en spindeldjursart. Soerensenella bicornis ingår i släktet Soerensenella och familjen Triaenonychidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 S. b. bicornis
 S. b. parva
 S. b. waikanae

Källor 

Lockespindlar
bicornis